Virtua Fighter (computerspelserie), een serie vechtspellen van Sega AM2
 Virtua Fighter (computerspel), het eerste spel in de serie uit 1993